

Patronymie 

Jacob van Geel (1585-1638), peintre néerlandais ;
Jean-François van Geel (1756-1830), sculpteur flamand ;
Jean-Louis Van Geel (1787-1852), sculpteur flamand ;
Martin van Geel (1960-), footballeur et dirigeant sportif néerlandais ;
Pierre Corneille Van Géel (1796-1838), abbé orangiste, botaniste et peintre, portraitiste-lithographe belge.